Waschul ist der Familienname folgender Personen:
Josephine Waschul (* 1986), deutsche Handballspielerin
Martin Waschul (* 1988), deutscher Handballspieler